Napsugár fiúk (The Sunshine Boys), Neil Simon 1972-ben bemutatott színdarabja
Napsugár fiúk, a színdarab 1975-ös filmadaptációja Herbert Ross rendezésében
A Napsugár fiúk, a színdarab 1996-os tévéfilmes feldolgozása John Erman rendezésében